Skärvingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skärvingen, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (55,8 ha)
Lill-Skärvingen, sjö i Ånge kommun,  (10,2 ha)
Skärvingen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (38,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn